Жилінська — жіноча форма прізвища Жилінський.
 Жилінська Єфросинія Іванівна (1905 — ? після 1947) — українська радянська діячка, голова колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
 Жилінська Оксана Іванівна (* 1970) — доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України, заслужений діяч науки і техніки України.

Примітки